El Coll de Llauró és una collada situada a 379,6 m alt del terme comunal de Llauró, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

Està situat a la zona sud-oest del terme, també al sud-oest del poble de Llauró. Hi passa la carretera departamental 615 (D - 612, a Llupià - D - 115, a Ceret).

Referències

Bibliografia 
 
 

Colls de Llauró